Cet article recense les personnages de la trilogie romanesque Millénium, écrite par Stieg Larsson.

Le journal Millénium

Mikael Blomkvist 
Mikael Blomkvist est le personnage masculin le plus important de l'histoire. Son nom complet est Carl Mikael Blomkvist. Il est journaliste et rédacteur en chef de la revue Millénium. Fervent défenseur de la justice et de la démocratie, il traque sans scrupules toutes sortes d'escrocs, de voyous et de bandits de préférence dans le milieu de la finance pour les exposer médiatiquement.

Âgé d'une quarantaine d'années, il a un physique attirant, avec les cheveux bruns et souvent une barbe de trois jours.
C'est un homme intelligent et têtu : lorsqu'il a accepté une mission, il est déterminé à aller jusqu'au bout et il y arrive.

Il est très indépendant et n'accepte pas que qui que ce soit lui impose quelque chose. Cela se ressent même dans ces relations avec les femmes car bien que n'ayant aucun mal à les séduire (Erika Berger, Rosa Figuerola, Cecilia Vanger, Lisbeth Salander...) il préfère ne pas s'engager à long terme, ce qui peut provoquer certaines déceptions chez ses conquêtes. D'ailleurs, Mikael vit une liaison sporadique depuis plus de 20 ans avec Erika Berger, la cofondatrice de Millénium. Erika Berger est mariée, mais son mari est très ouvert et accepte cette liaison sans problème, il en plaisante même et a une relation très amicale avec Mikael bien que celui-ci préfère éviter de le rencontrer. De son côté, Erika accepte les aventures de Mikael, mais sait s'effacer s'il tombe amoureux d'une autre femme.

Au début de sa carrière, parce qu'il avait résolu une enquête difficile, Mikael Blomkvist avait été surnommé par ses collègues de la presse « Super Blomkvist », en référence à l'un des héros récurrents de Astrid Lindgren (Kalle Blomkvist est un détective enfant), par ailleurs auteur de Fifi Brindacier.

Les Hommes qui n'aimaient pas les femmes

Au début du roman, Mikael Blomkvist est confronté à une situation difficile : il vient de perdre son procès pour diffamation contre Hans-Erik Wennerström, un puissant industriel suédois. Blomkvist a en effet été informé par un ancien ami, Robert Lindberg, des activités financières douteuses de Wennerström. Mikael avait ensuite publié un texte contre l'homme d'affaires dans Millénium, mais l'article contenant peu de références ou d'arguments, Blomkvist avait été immédiatement attaqué par Wennerström devant la justice. À la suite du jugement, que Blomkvist savait perdu d'avance, il doit purger trois mois de prison ferme et payer  couronnes d'amende.
Il démissionne alors de son poste de rédacteur en chef de Millénium pour sauvegarder le journal.

Henrik Vanger lui demande d'enquêter sur la disparition 40 ans plus tôt de sa nièce Harriet qui a été sa baby sitter pendant quelques étés.

La Fille qui rêvait d'un bidon d'essence et d'une allumette

Mikael perd un peu de son importance au bénéfice de Lisbeth Salander. Quand celle-ci se retrouve accusée de trois meurtres, il est l'un des premiers à croire en l'innocence de la jeune femme.

La Reine dans le palais des courants d'air

Dans ce roman, Mikael passe au second plan, l'accent étant mis sur Lisbeth.

Erika Berger 
Erika Berger est la directrice en chef de Millenium. Elle est l'amante de Mikael Blomkvist, une relation que son mari, artiste peintre, accepte dans leur union libre.

Dans le , Erika Berger quitte Millenium pour SMP, un journal suédois de plus grande envergure mais avec de grandes difficultés financières. Après une affaire de harcèlement au sein de la compagnie, elle se heurte aux choix des actionnaires et préfère démissionner.

Henry Cortez 
Henry est un jeune journaliste prometteur, engagé chez Millénium depuis 4 ans à mi-temps. Assez peu développé au début de l'histoire, il prend de l'ampleur par la suite. Dans le tome 3, il devient journaliste à temps plein et son talent se précise. Toute l'équipe lui fait confiance et il apporte son aide autant que possible à Mikaël Blomkvist dans l'affaire Salander. Il est jeune (moins de 30 ans) et volontaire, de plus en plus sûr de lui il a cependant un besoin de reconnaissance dans son travail pour gagner en assurance.

Malou Eriksson 
Malou est embauchée dans le tome 1 par Erika Berger, pour venir en renfort à la rédaction au beau milieu de l'affaire Vanger. Elle devient la secrétaire de rédaction de Millénium et l'équipe lui accorde toute sa confiance. Elle se révèle être excellente à son poste et prend de plus en plus d'importance. C'est une femme volontaire, compétente et intelligente, c'est elle qui aide Mikaël Blomkvist dans la plupart de ses recherches. Dans le tome 3, à la suite du départ d'Erika, elle est nommée rédactrice en chef intérimaire et dirige donc l'équipe du mieux qu'elle peut en affrontant la tempête de l'affaire Salander.

Christer Malm 
Christer est un graphiste de talent, et la troisième tête pensante du journal. Il est en couple avec le comédien Arnold Magnusson depuis plusieurs années. Au départ peu concerné par les affaires du journal, mis à part la mise en page dont il s'occupe, il prend une importance relative au fil de l'intrigue, surtout après le départ d'Erika Berger pour le journal « SMP ». C'est un homme réservé et calme, discret mais fiable en qui on peut avoir confiance. Il est fidèle à son journal et à ses amis.

Dag Svensson 
Journaliste indépendant coopérateur avec Millénium, il est assassiné peu avant de publier un livre et une série d'articles faisant de nombreuses révélations sur un trafic de femmes.

Mia Bergmann 
Étudiante en criminologie, elle écrit une thèse avec son compagnon Dag Svensson sur le trafic de femmes en Suède. Elle est assassinée avec lui d'une balle dans la tête.

Lottie Karim

Monika Nillson

Janne Dahlman

Milton Security

Lisbeth Salander 
Lisbeth Salander est un des deux personnages principaux de Millénium avec Mikael Blomkvist.

C'est une personne complexe et atypique : elle a un physique frêle ( ) et un look d'adolescente (bien qu'elle ait entre 25 et 27 ans). En réalité, elle a une force physique et une résistance hors du commun, probablement un trait génétique lui venant de son père puisque son demi-frère a aussi une force et une résistance incroyable mais contrairement à lui qui est très lent, elle a une vitesse de frappe et d'esquive qui stupéfie même les boxeurs professionnels.

Elle a de nombreux tatouages et piercings.

Elle est pansexuelle, ayant des relations avec des hommes ou des femmes sans distinction, tant qu'elle a du désir. Elle a une identité sexuelle assez floue, c'est ce qu'affirme Miriam Wu, une de ses rares amies et partenaire sexuelle.

Elle a un lourd passé en hôpital psychiatrique. Considérée incapable, elle est mise sous tutelle à sa majorité, mais il s'avère que ce statut a été monté de toutes pièces par les services secrets suédois pour cacher l'existence de son père biologique. Les nombreux problèmes avec l'autorité pendant son enfance, au cours de laquelle elle n'a jamais pu se faire entendre des adultes et encore moins des autorités policières ou judiciaires, ont développé chez elle une grande défiance envers l'autorité.

Elle bénéficie d'une intelligence exceptionnelle et d'une mémoire photographique sans défaut, que certains personnages associent à une forme du syndrome d'Asperger. Elle apprend les mathématiques à un très haut niveau en autodidacte et parvient à résoudre le théorème de Fermat-Wiles en trois semaines en trouvant la démonstration que Fermat aurait trouvé mais jamais écrit. Malheureusement elle perd cette solution après avoir reçu une balle dans la tête.

Enquêtrice hors pair par ses talents de hacker de niveau international, elle est capable de tout savoir sur n'importe qui. Hacker de génie, elle manipule les informations personnelles, publiques, policières, judiciaires, voire bancaires. Pour cette activité elle a créé Asphyxia, un logiciel qui remplace discrètement l'explorateur internet dans un ordinateur cible (celui qu'elle souhaite espionner). Une fois le remplacement effectué, Asphyxia crée discrètement sur un serveur distant une image du disque dur de l'ordinateur en question. Cette image permet d'avoir accès en temps réel à tous les documents de l'ordinateur de départ.

Holger Palmgren, son premier tuteur, seule personne à qui elle s'est un peu confiée, pense qu'elle pourrait présenter un syndrome d'Asperger mais c'est une hypothèse personnelle non confirmée par des professionnels.

Elle subit des violences sexuelles sadiques de la part de maître Bjurman, son deuxième tuteur, dont elle se vengera par la suite.

Les hommes qui n'aimaient pas les femmes

L'accent est mis à la foi sur son devenir auprès de son nouveau tuteur, maltraitant, et sa relation avec Blomkvist qu'elle aide à effectuer des recherches sur la famille Vanger.

La fille qui rêvait d'un bidon d'essence et d'une allumette

On découvre le passé de Lisbeth Salander et on apprend que sa mise en hôpital psychiatrique à l'âge de 12 ans est due à un complot des services secrets.

La reine dans le palais des courants d'air

Dans ce roman, l'accent est mis davantage sur Lisbeth et Mikael passe au second plan.

Dragan Armanskij 
Dragan Armanskij est le patron de Milton Security. Une des rares personnes en qui Lisbeth aura confiance, bien qu'elle l'espionnera et infiltrera son ordinateur à plusieurs reprises.

Susanne Linder 
Susanne Linder apparaît dans le Tome 3 . Ancienne policière, elle est une employée intègre et loyale de Milton Security sous les ordres de Dragan Armanskij. Elle assurera la protection rapprochée d'Erika Berger lorsqu'elle se sentira en danger et deviendra son amie.

Johan Fräklund

Sonny Bohman

Niklas Eriksson 

Niklas Eriksson est un employé de Milton Security, expert en sécurité. Il déteste Salander depuis qu'elle a découvert qu'il avait laissé filtrer dans la presse des photos intimes d'une cliente de la société.

La famille Vanger

Harriet Vanger 
Harriet Vanger joue un rôle clé dans le tome 1 : elle a disparu depuis près de 40 ans quand son oncle Henrik demande à Mikael Blomkvist, alors en disgrâce, de fouiller les secrets de famille et de la retrouver. Dans les tomes suivants, on la voit apparaître essentiellement en tant que membre du Conseil d'administration de Millenium.

Henrik Vanger 
Henrik Vanger est à la tête d'un groupe industriel qui bat de l'aile. Il a mis à profit la fortune familiale pour un projet personnel : retrouver sa nièce Harriet, disparue depuis 40 ans et qu'il croit morte.

Martin Vanger 
Le frère de Harriet Vanger. Apparemment sans histoire, Mikael découvre qu'il s'agit d'un violeur et tueur en série, sévissant depuis sa jeunesse avec son père Gottfried.
Il meurt dans un accident de voiture en fuyant Mikael Blomkvist et Lisbeth Salander.

Cecilia Vanger 
Cecilia Vanger est la fille de Harald Vanger et la sœur d'Anita Vanger. Les maltraitances de son mari et l'âge l'ont aigri et rendu méfiante envers tout le monde.

Gottfried Vanger 
Le père de Harriet et Martin. Éduqué par des parents sympathisants nazis, il est devenu un violeur et tueur en série, ciblant des femmes aux prénoms d'origine juive et les torturant selon des passages du Lévitique. Il a été retrouvé mort noyé dans la mer et son décès a été mis sur le compte de son alcoolisme notoire.

Dirch Frode 
Avocat et homme de confiance de Henrik Vanger, il est le principal contact de Mikael Blomkvist pour son arrangement avec le groupe Vanger et l'enquête sur la disparition de Harriet.

Anita Vanger 
Cousine de Harriet, elle est une des quelques personnes de la famille Vanger à avoir fui le domaine familial pour vivre à Londres.

Harald Vanger 
Père de Birger, Anita et Cécilia Vanger. Il a une idéologie nazie, il est le frère de Henrik Vanger.

Alexander Vanger

Birger Vanger 
Frère de Cecilia, il est particulièrement méfiant et aigri envers tout inconnu extérieur à la famille Vanger.

Otto Falk 
Pasteur de l'île et proche de Harriet avant sa disparition.

La police suédoise et la Säpo

Rosa Figuerola 
Policière, elle apparaît dans le tome 3 et devient la maîtresse de Mikael Blomkvist. Elle pratiquait le sport à haut niveau, et continue la musculation et la course à côté de son travail.

Jan Bublanski 
Bublanski est un inspecteur de la police criminelle expérimenté, chargé de l'affaire Salander.

Sonja Modig 
Inspectrice de la police criminelle, sous les ordres de l'inspecteur Jan Bublanski.

Torsten Edlkinth

Richard Ekström

Curt Bolinder

Jerker Holmberg 
Inspecteur de la police criminelle spécialisé dans l'analyse des scènes de crime, sous les ordres de l'inspecteur Jan Bublanski.

Marcus Ackerman

Hans Faste 
Hans Faste est un policier âgé et bourru. Il sera à l'origine de rumeurs infondées sur Lisbeth et de fuites vers la presse. Il est profondément misogyne et on peut le supposer homophobe. Pour toutes ces raisons, il n'est guère apprécié de ses partenaires.

Stefan

La Section 

La Section est une unité occulte de la Sapö, créée pour des affaires non officielles de contre-espionnage.

Alexander Zalachenko 
Agent transfuge russe du GRU protégé par la Section sous le nom usurpé de Karl Axel Bodin, il est le père de Lisbeth Salander, ainsi que de nombreux autres enfants. Homme à femmes violent et manipulateur, les services secrets ont toujours préféré le protéger afin de garder un atout pendant la Guerre froide. Après la chute du Mur, la Sapö continuera de le couvrir afin de garder le secret autour de l'agent transfuge. Quand Lisbeth Salander le retrouvera et le blessera grièvement avec une hache, les dirigeants de la Section et anciens chefs de la Sapö décideront de l'abattre avant qu'il ne puisse témoigner.

Peter Teleborian 
Psychiatre de renom qui joue un rôle important dans l'enfance de Lisbeth Salander : c'est lui qui créera un dossier la qualifiant d'incapable et fera tout pour la discréditer aux yeux du grand public. En attendant son procès, Salander et ses partenaires hackeurs découvriront ses tendances pédophiles, ce qui le discréditera pendant l’audience et mènera à son arrestation.

Frederik Clinton 
Frederik Clinton reprend en main la Section. Apparaissant uniquement dans le troisième tome, il attend un nouveau rein qui n'a que peu de chance d'arriver vu son âge avancé, et est sous dialyse.

Evert Gullberg 
Créateur de la Section. À la retraite, il revient dans le livre 3 pour tenter de sauver la Section quand le secret autour d'Alexander Zalachenko menace d'être éventé. Déjà âgé et condamné par un cancer, il mettra en scène son suicide en se faisant passer pour un fou politique et se tirera une balle dans la tête après avoir abattu Zalachenko dans sa chambre d'hôpital.

Nils Bjurman 
Bjurman est avocat et devient le nouveau tuteur de Lisbeth Salander à la suite de l'attaque cérébrale d'Holger Palmgren. Immédiatement, il adopte un comportement déplacé envers Lisbeth, qui coule très vite vers un comportement obscène, ayant toujours eu des tendances sadiques mais sans jamais avoir pu trouver la victime idéale. Une nuit, il lui impose une fellation en échange de la possibilité de récupérer une somme d'argent sur son compte et, la semaine suivante, il la viole de manière extrêmement violente, lui imposant des sévices sexuels. Pour se venger, Lisbeth tatouera sur son ventre l'inscription suivante : « Je suis un porc sadique, un pervers et un violeur ».

Dans le tome suivant, il contacte Zalachenko afin de se venger de Lisbeth, et finira abattu par Niedermann.

On découvrira qu'il était présent lorsque Zalachenko s'est rendu aux autorités. Plus tard, quand Lisbeth Salander a eu besoin d'un nouveau tuteur, la Sapö s'est arrangé pour que Bjurman prenne la place de Holger Palmgren.

Gunnar Björck 
Chef de la Section lors des événements des romans, il permet de créer un rapport falsifié sur la santé mentale de Lisbeth Salander en coopération avec le  Peter Teleborian.

Jonas Sandberg 

Agent de la Section, il est le premier à contacter Zalachenko quand il est envoyé à l’hôpital.

Birger Wadensjöö

Hans von Rottinger

Georg Nyström

Per-Åke Sandström

Le MC Svavelsjö

Ronald Niedermann 
Ronald est l'un des fils de Zalachenko, par conséquent le demi-frère de Lisbeth Salander. Il a environ 35 ans et s'avère être le plus proche collaborateur de son père. Remarquablement grand et musclé, il est une vraie force de la nature, de plus, à cause d'une maladie génétique très rare, il est absolument incapable de ressentir de la souffrance physique. Initié à la boxe, même s'il est lent, il est un adversaire féroce et presque imbattable. À la fin du tome 2 et dans le tome 3, il sera recherché par la police pour plusieurs meurtres et devra tuer le comptable du MC. Sa faiblesse est qu'il a peur du noir et il voit ou croit voir des lutins, des fantômes autres créatures qui le terrorisent.

A la fin du tome 3, Lisbeth le piégera dans l’entrepôt où il se cachait puis préviendra, par un appel anonyme, le MC pour qu'ils le liquident.

Karl-Magnus Lundin 
Il est le président du Svavelsjö Motorcycle Club (Svavelsjö MC) et est impliqué dans le trafic de méthamphétamine, d'armes et de prostituées de l'Est. Zala lui demande de kidnapper Lisbeth, mais il echouera.

Benny Nieminen

Harry Ranta

Atho Ranta

Entourage de Mikael Blomkvist

Annika Giannini 
Annika Giannini est la sœur de Mikael Blomkvist, marié à Enrico. Sur conseil de Mikael, persuadé que ses compétences en droits des femmes seront utiles, elle devient l'avocate de Lisbeth Salander.

Pernilla Blomkvist 
Pernilla est la fille de Mikaël Blomkvist. Elle n'est pas très proche de son père.

Robert Lindberg 
Vieil ami de Mikael Blomkvist rencontré pendant leurs études.

Entourage de Lisbeth Salander

Holger Palmgren 
Holger Palmgren est le tuteur de Lisbeth Salander jusqu'à ce qu'il ait des problèmes de santé et fasse un accident vasculaire cérébral qui l'affaiblit grandement. Il est une des rares personnes en qui Lisbeth a confiance et le seul à qui il a confié son grand traumatisme d'enfance, qu'elle appelle « Tout Le Mal »: il s'agissait de son internement après qu'elle se soit plainte des violences de son père. Il assiste l'avocate de Lisbeth lors de son procès.

Agneta Salander 
Agneta Salander est la mère de Lisbeth. Elle est mariée à Zalachenko qui la bat violemment, notamment un jour où elle en perd connaissance. Les médecins la trouveront trop tard et les violences ont causé des dommages neurologiques sur Agneta qui mèneront à sa mort à la suite d'attaques cérébrales. C'était pour faire cesser ces violences contre sa mère que Lisbeth avait mis le feu à son père.

Camilla Salander 
Camilla Salander est la sœur jumelle de Lisbeth Salander. Il est question d'elle dans les tomes 2 et 3, mais elle ne fait aucune apparition dans les livres. Mais elle est présente dans le tome 4 et veut se venger de sa sœur Libesth par tous les moyens possibles.

Camilla est en effet la seule des filles biologiques de Zalachenko pour qui il aura de la considération, soulignant très vite la grande beauté de la jeune fille. Selon Hölger Palmgren, elle deviendra alors fascinée par le pouvoir que possède son père sur son entourage, notamment sur sa mère qu'elle méprise, ce qui causera la haine de Lisbeth pour sa sœur. Contrairement à sa sœur, Camilla n'est pas spécialement intelligente mais c'est une manipulatrice hors pair particulièrement sadique. Après l'incident qui séparera la famille, Camilla ira dans plusieurs familles d'accueil dont elle causera le déchirement par la manipulation et la torture psychologique. Elle infiltrera par la suite les réseaux mafieux russes en devenant la maîtresse des grands chefs, et à la mort de son père, utilisera sa part de l’héritage pour monter un groupe de pirates informatiques capable de rivaliser avec Hacker Republic.

Paolo Roberto

Dans la vie réelle 
Le personnage est inspiré d'un champion suédois réel. Il joue d'ailleurs son propre rôle dans le film de 2009 La fille qui rêvait d'un bidon d'essence et d'une allumette.

Le personnage réel est né le  à Upplands Väsby dans la banlieue de Stockholm. Son nom complet est Paolo Antonio Roberto.

Son père originaire de Naples est arrivé en Suède dans les années 1960. Sa mère est écossaise. Il a un frère né en 1971.
Roberto est marié à Lena Arrelöv Roberto, animatrice de télévision et a un fils né en 2004 et une fille née en 2007.

Roberto commence les arts martiaux très jeune. Il a participé à des compétitions de judo dès l'âge de 8 ans. Il pratiquera aussi le taekwondo et le kickboxing puis la boxe anglaise. Il a eu plusieurs titres nationaux dans ces trois sports.

Il aurait été beaucoup impliqué dans les gangs criminels de Stockholm et a de ce fait participé à beaucoup de combats de rues. Un film de 1987, Nuit de Stockholm () a été vaguement inspiré de ce passé violent.

Après cette période, Roberto se forme à la boxe anglaise et participe à plusieurs championnats jusqu'au combat perdu contre l'Argentin Sebastian Lujan. Comme il est dit dans le tome 2 de Millénium, ce combat a été un tournant majeur dans sa vie et il se consacre maintenant entre autres à promouvoir des galas d'arts martiaux.

Il se présente en 2002 comme candidat à l'élection parlementaire pour les sociaux-démocrates mais perd les élections. Depuis, il a quitté les sociaux-démocrates.

Il est catholique pratiquant, est engagé auprès de la cathédrale de Stockholm et milite activement pour le secours catholique et d'autres organisations défendant des valeurs chrétiennes.

Dans La fille qui rêvait d'un bidon d'essence et d'une allumette 
Il est entraîneur dans un club de boxe à Stockholm dans lequel Lisbeth Salander est venue s’entraîner plusieurs années. Il se moque d'abord d'elle lorsqu'elle se présente la première fois puis s'excuse de ce machisme imbécile quand il découvre sa résistance et sa hargne. Dès le premier entraînement, la rapidité fulgurante de Lisbeth en fait le sparring-partner vedette du club. Lui-même la met à contribution pour ses entraînements de championnat.

Avec la médiatisation des meurtres attribué à Lisbeth, il contacte Mikael Blomkvist pour lui dire qu'il ne croit pas du tout Lisbeth coupable. Mikael lui confie la mission de surveiller l'ancienne maison de Lisbeth et Miriam Wu, qui y habite. C'est ainsi qu'il assiste à l’enlèvement de Miriam et arrive à la sauver de justesse après une confrontation très dure avec Ronald Niedermann, le fils de Zalachenko et donc le demi-frère de Lisbeth.

Miriam Wu 
Miriam Wu est une partenaire de Lisbeth. Cette dernière lui loue son ancien appartement, ce qui lui vaut des problèmes quand elle se trouve face aux ennemis de Lisbeth qui veulent la faire parler.

Sa relation avec Lisbeth alimente les articles de la presse lors des séries d'articles dénigrant Lisbeth.

Plague 
« Plague » est le fondateur et un des membres de Hackers' Republic. Obèse et handicapé, il ne sort jamais de son appartement. Il vient en aide à Lisbeth.

Dr Anders Jonasson 
Le docteur Anders Jonasson est le chirurgien qui opère Lisbeth et lui retire la balle qui s'est logée dans son cerveau. Il possède une éthique professionnelle forte, choisissant d'ignorer ce qu'il a entendu de ses patients et de se concentrer sur son travail de médecin.

Cilla Norén

Liberty

Bob the Dog

Autres

Hans-Erik Wennerström 
Riche financier frauduleux ayant fait sa fortune en détournant des fonds publics, il accuse tout d'abord Mikael Blomkvist de diffamation avant que son empire s'effondre. Sa riche fortune est subtilisée par Lisbeth Salander, ce qui provoquera sa mort : on le retrouvera "suicidé", probablement victime d'un client qu'il n'avait pu rembourser.

Lars Beckman 
Lars Beckman est un artiste et l'époux d'Erika Berger. Il est parfaitement au courant de la liaison de cette dernière avec Mikael Blomkvist, et Erika le prévient d'ailleurs quand elle va passer la nuit chez ce dernier. Dans le tome 6, il est en plein divorce.

Tony Scala 
Un journaliste à scandale.

Dr Richard Forbes

Geraldine Forbes

Notes et références

Notes

Références

Annexe

Liens web 

 
 
 

Millénium